Ліга чемпіонів може означати:

Футбол 

Назви клубних футбольних турнірів у різних конфедераціях:

 Ліга чемпіонів УЄФА — європейський турнір
 Ліга чемпіонів КОНКАКАФ — північноамериканський турнір
 Ліга чемпіонів АФК — азійський турнір
 Ліга чемпіонів КАФ — африканський турнір
 Ліга чемпіонів ОФК — океанський турнір